Гро́зний () може означати:

/ 

 Іван Грозний (вулкан) — активний вулкан на острові Ітуруп із групи Курильських островів.

Грозний — місто на Північному Кавказі, столиця Чеченської Республіки, Російська Федерація.
 Аеропорт «Грозний» — аеропорт у Чеченській Республіці

Особи 
 Бедржих Грозний (1879–1952) — чеський сходознавець і лінгвіст.
 Грозний В'ячеслав Вікторович (1956) — український і радянський футболіст і тренер.
 Іван IV Грозний (1530–1584) — московський великий князь, перший самопроголошений цар Московського царства.

Примітки